La Rue-Saint-Pierre puede referirse a: 

 La Rue-Saint-Pierre, comuna francesa situada en Oise.
 La Rue-Saint-Pierre, comuna francesa situada en Sena Marítimo.